QKB ist eine Abkürzung und steht für
 Qualitätskontrollbehörde für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften (gemäß Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz, A-QSG) in Österreich eingerichtet beim Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, ein Pendant zur APAK in Deutschland
 Qualitätskontrollbeirat einer Wirtschaftsprüferkammer in Deutschland
 den Flughafen Breckenridge Airport (USA) als dessen IATA-Flughafencode
 ein deutsches Unternehmen im Qualitätsmanagement für Gesundheitswesen (Qualität im Krankenhaus Beratungsgesellschaft mbH)

Abkürzung